Ruben Berta
 Avenida Rubem Berta
 Fundação Ruben Berta
 Pinacoteca Ruben Berta
 Rubem Berta (Porto Alegre)

Desambiguações de epônimos
Desambiguações de topônimos